Aziz Khan peut se référer à:
 Aziz Khan (général), ancien Président du conseil des Chefs d'état-major de l'Armée pakistanaise.
 Aziz Ahmed Khan, Ambassadeur pakistanais auprès de l'Inde.
 Aziz Khan (joueur de squash), joueur de squash Pakistanais.
 Aziz Khan (homme d'affaires), président du groupe Summit.
Homonymie de personnes